Cleary ist der Familienname folgender Personen:

 Benjamin Cleary, irischer Regisseur und Drehbuchautor
 Beverly Cleary (1916–2021), US-amerikanische Kinderbuchautorin
 Bill Cleary (* 1934), US-amerikanischer Eishockeyspieler, -trainer und -funktionär
 Bob Cleary (1936–2015), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Daniel Cleary (* 1978), kanadischer Eishockeystürmer
 Jack Cleary (* 1995), australischer Ruderer

 Kevin F. Cleary, US-amerikanischer Tontechniker
 Michael Cleary (* 1940), australischer Sprinter, Rugbyspieler und Politiker
 Michael J. Cleary (1925–2020), irischer Ordensgeistlicher und römisch-katholischer Bischof von Banjul in Gambia
 Mike Cleary (* 1940), australischer Rugby-Union-Spieler
 Thomas Cleary (1949–2021), Schriftsteller und Übersetzer
 William E. Cleary (1849–1932), US-amerikanischer Politiker

Sonstiges:
 Mount Cleary, Berg im Viktorialand, Antarktika